Die RBC Pro Challenge 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Tyler, Texas. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 29. Oktober bis 3. November 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Tyler (Texas)